Lautawerk ist 

 der Name eines Aluminiumbetriebes (1918 bis 1952) in Lauta, siehe Lautawerk (Unternehmen)
 der Name einer Gemeinde und späteren Ortsteiles der Gemeinde Lauta